Zorro (« renard » en espagnol) est un personnage de fiction, justicier masqué vêtu de noir, créé en 1919 par Johnston McCulley. Il a ensuite inspiré de nombreuses œuvres :

Cinéma 

La Grande Zorro (), film parodique américain de Peter Medak (1981) ;

Le Masque de Zorro (), film américain de Martin Campbell (1998), avec Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones ;

 Zorro (Zorro), film franco-italien de Duccio Tessari (1975), avec Alain Delon.

Télévision 
 Zorro, série américaine de Walt Disney Television, la plus connue (1957), avec Guy Williams ;
 Liste des épisodes de Zorro (1957)
 Zorro et fils (), sitcom américaine de Walt Disney Pictures (1983) ;
 Zorro ou Les Nouvelles Aventures de Zorro (), série franco-américaine (1990) ;
Zorro, l'Épée et la Rose (), série colombienne (2007) ;
Zorro, série philippine (2009).

Animation 

La légende de Zorro, série italo-japonaise (1996) ;
Zorro (), série américaine d'animation (1997) ;
Zorro: Generation Z, série américaine d'animation (2008) ;
Les Chroniques de Zorro, série française (2016).

Bande dessinée 

 Roronoa Zoro, un des personnages principaux du manga One Piece, créé par Eiichirō Oda.

Littérature 
, roman d'Isabel Allende de 2005.

Musique 
 Zorro, le musical, comédie musicale française de Stephen Clark.

Divers 
El Zorro : surnom du musicien, compositeur et arrangeur suisse Martin Richard Lehner
El Zorro : nom de ring du catcheur Jesús Cristóbal Martínez Rodriguez.

Homonymie de titre